Skok ist der Familienname folgender Personen:

 Matevž Skok (* 1986), slowenischer Handballspieler
 Olaf Skok (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Petar Skok (1881–1956), kroatischer Romanist, Slawist und Balkanologe
 Wjatscheslaw Alexandrowitsch Skok (* 1946), russischer Wasserballspieler 
 Wladimir Iwanowitsch Skok (1932–2002), sowjetischer Neurophysiologe

Skok ist das Pseudonym von
 Jiří Ruda (1877–1955), tschechischer Poet, Schriftsteller, Publizist und Lehrer

Siehe auch:
 Skok (Wasserfall), Wasserfall des Flusses Mlynica im Tal Mlynická dolina bei Štrbské Pleso in der Hohen Tatra in der Slowakei
 Skoky (Dolní Újezd) (deutsch Skok), Ortsteil der Gemeinde Dolní Újezd in Tschechien